Финал Кубка Нидерландов по футболу 1999/00 состоялся 21 мая 2000 года на стадионе «Фейеноорд». «Рода» обыграла НЕК 2:0 и стала 3-кратным обладателем Кубка Нидерландов.

Путь к финалу

Финал

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на transfermarkt.com

2000
Нидерланды
Матчи ФК «НЕК»
Матчи ФК «Рода»
События 21 мая
Май 2000 года
Спорт в Нидерландах в 2000 году
Спортивные соревнования в Роттердаме